Legio II Sabina — criada em 48 a.C. por Júlio César
 Legio II Augusta — criada em 43 a.C. por Augusto
 Legio II Adiutrix — criada em 70 d.C. por Vespasiano
 Legio II Traiana Fortis — criada em 105 d.C. por Trajano 
 Legio II Italica — criada em 165 d.C. por Marco Aurélio
 Legio II Parthica — criada em 197 d.C. por Sétimo Severo
 Legio II Armeniaca — criada no final do século II, provavelmente por Sétimo Severo
 Legio II Flavia Constantia — criada em 295/7 por Diocleciano
 Legio II Herculia — criada em 295/7 por Diocleciano
 Legio II Isaura — criada em 295/7 por Diocleciano
 Legio II Flavia Virtutis — criada no século IV por Constâncio II